Den Namen Aquilinus führen folgende Personen:

 der römische Politiker Lucius Epidius Titius Aquilinus
 der römische Politiker Lucius Naevius Aquilinus
 der römische Politiker Lucius Titius Plautius Aquilinus
 der römische Politiker Quintus Antistius Adventus Postumius Aquilinus
 der römische Konsul Titus Herminius Aquilinus
 der römische Statthalter, unter dem Florian von Lorch den Märtyrertod starb
 der heilige Aquilinus (10./11. Jahrhundert)

Den Namen Aquilinus führen folgende Kirchen:
 St. Aquilinus (Boxberg)